KFG steht als Abkürzung für:
 Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche, Berlin
 Kaiserin-Friedrich-Gymnasium, Bad Homburg vor der Höhe
 Kardinal-Frings-Gymnasium, Bonn-Beuel
 Karl-Friedrich-Gymnasium, Mannheim
 Kontextfreie Grammatik in der theoretischen Informatik
 Kraftfahrergewerkschaft, eine 1992 in Bottrop von Kraftfahrern gegründete Fachgewerkschaft im CGB, Sitz in Bremen
 Kraftfahrgesetz 1967, österreichisches Bundesgesetz
 Kurfürst-Friedrich-Gymnasium Heidelberg
 Karl-Friedrich-Gymnasium Mannheim

KfG steht als Abkürzung für:
 Konferenz für Gemeindegründung, evangelikale Organisation

Abkürzung